Diego Fernández de Velasco, puede referirse a:

 Diego Fernández de Velasco, gobernador de Yucatán (1597-1604), hijo del conde de Nieva.
 Diego Fernández de Velasco, (1754-1811), XIII duque de Frías, aristócrata y político español.